Julio Silva es un nombre de hombre que puede hacer referencia a: 

Julio Silva, un cantante argentino.
Julio Silva, un escultor argentino.
Julio Silva Lazo, un cuentista chileno.
Julio Silva Solar, un político chileno.
Júlio Silva, un tenista brasileño.